Het UK Championship snooker 2009 was een snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk dat gehouden werd van 5 tot 13 december 2009 in Telford, Engeland. Het was de eerste keer dat het toernooi gesponsord wordt door Puka Pies.
Ding Junhui won de finale van John Higgins met 10-8.

Prijzengeld 

Winnaar: £100.000Runner Up: £46,000Laatste 4: £23.250Laatste 8 : £16.450
Laatste 16: £12.050Laatste 32: £8.750Laatste 48: £5.500Laatste 64: £2.300

Kwal.fase HB: £500Eindfase HB: £5.000

Kwal.fase MB: £1.000Eindfase MB: £25.000

Totaal: £625.000
HB: Hoogste Break, MB: 147-break

Wedstrijdschema 

* Dott gaf op omdat hij ziek was.
Tussenstanden cursief aangegeven

Finale

Century breaks 

 Mark Selby 141, 132, 115, 102, 101 
 Stephen Lee 141, 103
 Neil Robertson 137, 127, 119, 100
 Ronnie O'Sullivan 134, 118, 116, 114, 110, 104
 Stephen Hendry 130, 115, 112
 Ding Junhui 134, 114, 113
 Stephen Hendry 130, 115, 112, 108
 John Higgins 129, 127, 116, 115, 110, 109
 Ryan Day 125
 Ali Carter 124, 102 
 Liang Wenbo 124 
 Mark Allen 121, 112, 104, 100
 Shaun Murphy 119, 101
 Peter Lines 114
 Stephen Maguire 108, 103 
 Marco Fu 104 
 Matthew Stevens 101
 Jamie Cope 100

Snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk
Snooker in 2009
Sportevenement in Engeland